Angelo Mariani (1821-1873) – compositore, direttore d'orchestra e musicista italiano
 Angelo Mariani (1838-1914) – chimico francese
 Angelo Mariani (1924) – calciatore italiano
 Angelo Mariani (1935) – ammiraglio italiano